Фуэнкальенте-де-ла-Пальма ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 56,42 км². Население 1898 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе